Касас-де-Хуан-Нуньес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альбасете, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Манчуэла. Занимает площадь 88,47 км². Население — 1410 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Альбасете